Estisch basketbalteam (mannen)
 Estisch basketbalteam (vrouwen)